Ляйцман () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1867—1950) — немецкий германист и историк литературы.
 Ляйцман, Иоганн-Якоб (1798—1877) — немецкий нумизмат.
  (род. 1933) — немецкий трофолог.